Caterham F1 Team — малайская автогоночная команда, участница чемпионата мира Формулы-1 с 2010 по 2014 год.
 Caterham Cars — британский производитель спортивных автомобилей и автомобильных наборов, базирующийся в Кейтереме (Суррей, Англия).
 Caterham 7 — небольшой двухместный спортивный автомобиль.